El nombre Barahir puede referirse a tres personajes diferentes del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien:

 a Barahir, un adan, el señor de la Primera Casa en la Primera Edad, personaje de El Silmarillion;
 al senescal Barahir de Gondor, el octavo senescal regente del reino de Gondor en la Tercera Edad; o
 a Barahir, nieto de Faramir y Éowyn en la Cuarta Edad, y uno de los compiladores del ficticio Libro Rojo de la Frontera del Oeste.